Санкт-Антон-им-Монтафон () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Блуденц. . Официальный код — 80119.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Лерх по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга